Плит, Дэвид — английский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Плит, Уильям — британский виолончелист.